Наталья Бурмистрова:
 Бурмистрова, Наталья Михайловна (1918—2008) — советская актриса.
 Бурмистрова, Наталья Олеговна (род. 1978) — российская актриса.